Green Onions – album dei Booker T. & the M.G.'s del 1962
Green Onions – singolo dei Booker T. & the M.G.'s del 1962, incluso nell'album omonimo